Oñate puede estar vinculado o hacer referencia a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Toponimia 
 Oñate, municipio español de la provincia de Guipúzcoa, en la comunidad autónoma del País Vasco.

Títulos de nobleza 
 Condado de Oñate, título nobiliario español creado el 18 de septiembre de 1481 por los Reyes Católicos, a favor de Íñigo Vélez de Guevara y Ayala, XIII señor de Oñate.

Apellidos 
 Oñate, apellido de origen vasco.

Instituciones y monumentos 
 Universidad de Oñate, monumento renacentista de la villa de Oñate, en Guipúzcoa, País Vasco (España), y que desde mediados del siglo XVI a principios del siglo XX funcionó como la primera y única universidad del País Vasco, bajo la denominación de Universidad del Santo Espíritu.

Iglesias y otros centros religiosos 
 Iglesia de San Miguel Arcángel de Oñate, templo católico de estilo principalmente gótico, situado en la localidad guipúzcoana de Oñate, en el País Vasco (España).

Acuerdos y tratados 
 Tratado de Oñate, también conocido como Acuerdo de Oñate del 29 de julio de 1617, tratado secreto entre las ramas españolas y austríacas de la Casa de Habsburgo.

Personas 

 Cristóbal de Oñate (1485-1567), conquistador español.
 Francisco Villanueva Oñate (1946-), periodista español.
 Íñigo Vélez de Guevara y Tassis, conde consorte de Oñate (1566-1644), político y diplomático español.
 Iván Oñate (1948-), poeta, narrador y catedrático universitario ecuatoriano.
 Jorge Oñate (1950-), también conocido como Jorge Antonio González Oñate, músico colombiano, cantante y compositor de música vallenata.
 Juan de Oñate (1550-1626), también conocido como Don Juan de Oñate y Salazar, explorador y colonizador novohispano, hijo de Cristóbal de Oñate.
 Julio Oñate Martínez (1942-), también conocido como Julio César Oñate Martínez, ingeniero agrónomo, escritor, y compositor colombiano, así como acordeonero aficionado e historiador de música vallenata.
 Pedro de Oñate (1567-1646), también conocido como Pedro Escobar de Oñate, jurista jesuita.
 Santiago Oñate Laborde (1943-), político y abogado mexicano.
 Virgilio Oñate Gil (1924-1987), político español.
 Virgilio Oñate Sánchez (1890-1964), empresario radiofónico español.